2 strugi w Polsce:
 Wólecka Struga – struga, dopływ Łyny
 Wólecka Struga – struga, dopływ Dejny

Zobacz też 
 Wólka